As Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1962 consistiram em uma série de torneios que definiram os participantes da Copa do Mundo de Futebol de 1962. Um recorde (até então) de 56 seleções participaram das eliminatórias, competindo por 14 vagas, já que Chile e Brasil, por serem respectivamente sede e último campeão, estavam automaticamente classificados.

Como nas outras eliminatórias as regras eram bem confusas. Os representantes das três confederações consideradas as mais fracas no futebol, CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe), CAF (África) e AFC (Ásia) não tinham vaga garantida na final, tendo que disputar um play-off com uma seleção não-classificada da Europa (UEFA) ou da América do Sul (CONMEBOL). Tal sistema acabou por fazer com que asiáticos e africanos ficassem de fora do Mundial.

As 16 vagas para a Copa eram assim distribuídas:

 Europa (UEFA): Oito vagas asseguradas mais duas vagas nos play-offs internacionais (contra seleções da CAF ou AFC); disputada por 30 seleções no total (incluindo Israel e Etiópia).
 América do Sul (CONMEBOL): Cinco vagas asseguradas mais uma nos play-offs internacionais (contra uma seleção da CONCACAF); duas vagas eram de Brasil e Chile (campeão anterior e sede, respectivamente), enquanto as 3 vagas diretas e a quarta indireta eram disputadas por sete seleções.
 América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): Uma vaga nos play-offs internacionais (contra uma seleção da CONMEBOL); disputada por oito seleções.
 África (CAF): Uma vaga nos play-offs internacionais (contra uma seleção da UEFA); disputada por seis seleções.
 Ásia (AFC): Uma vaga nos play-offs internacionais (contra uma seleção da UEFA); disputada por três seleções.

Europa 

As trinta seleções foram dividas em dez grupos, cada um com diferentes regras:

 Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8: Três times em cada grupo. Jogos ida-e-volta em sistema de mata-mata. Os campeões de cada grupo estavam classificados para a Copa.
 Grupo 7: Duas seleções. Jogos de ida e volta em sistema de mata-mata. A campeã disputaria dois jogos ida-e-volta com a campeã do subgrupo.
 Subgrupo 7: Três times. O campeão da primeira disputa (Israel x Chipre) pegaria a Etiópia, em jogos de ida-e-volta. O campeão desse jogo enfrentaria o campeão do grupo 7, num jogo de ida-e-volta.
 Grupo 9: Dois times. Jogos ida-e-volta. O campeão jogaria a play-off contra uma seleção da CAF.
 Grupo 10: Dois times. Jogos ida-e-volta. O campeão jogaria a play-off contra uma seleção da AFC.

 UEFA - Grupo 1 

Suíça e Suécia terminaram empatadas em número de pontos, tendo que jogar uma partida extra em campo neutro para decidir a vaga.

 Classificada: Suíça

 UEFA - Grupo 2 

Bulgária e França terminaram empatadas em número de pontos, tendo que jogar uma partida extra em campo neutro para decidir a vaga.

 Classificada: Bulgária

 UEFA - Grupo 3 

 Classificada: Alemanha Ocidental

 UEFA - Grupo 4 

Países Baixos - Alemanha Oriental, marcado para 1 de Outubro de 1961 não foi jogado para evitar um incidente diplomático. O governo neerlandês se recusou a conceder os vistos de entrada para os jogadores alemães, em protesto contra o Muro de Berlim, construído alguns meses antes. Mesmo com a vitória nenhum dos times tinha chance de se classificar.

 Classificada: Hungria

 UEFA - Grupo 5 

 Classificada: União Soviética

 UEFA - Grupo 6 

 Classificada: Inglaterra

 UEFA - Grupo 7 
 Primeira fase 

Israel classifica-se à Segunda Fase.

 Segunda fase 
A  Romênia desistiu, assim a  classificou-se à fase final automaticamente.

As duas partidas foram disputadas em Israel por opção da Etiópia, que como a Romênia pasava por uma crise política.

Israel classifica-se à fase final.

 Diputa Final 

 Classificada: Itália

 UEFA - Grupo 8 

Tchecoslováquia e Escócia terminaram com o mesmo número de pontos, tendo que disputar um jogo extra num campo neutro para decidir a vaga.

 Classificada: Tchecoslováquia

 UEFA - Grupo 9 

Espanha classificada para o play-off contra uma seleção da CAF.

 UEFA - Grupo 10 

Iugoslávia classificada para o play-off contra uma seleção da AFC.

 América do Sul Sete seleções disputariam a vaga para a Copa. O Paraguai já tinha vaga assegurada no play-off contra uma seleção da CONCACAF. Portanto restavam três vagas diretas para a Copa. As seis seleções foram dividas em três grupos de  dois cada, tendo como cada campeão o classificado.

 CONMEBOL - Grupo 1 

 Classificada: Argentina

 CONMEBOL - Grupo 2 

 Classificado: Uruguai

 CONMEBOL - Grupo 3 

 Classificada: Colômbia

 América do Norte O  Canadá desistiu de disputar as eliminatórias logo em seu início. Com isso ficou-se decidido o seguinte formato: Primeira Fase: Sete seleções dividas em três grupos de dois ou três seleções (Grupo 1 com a América do Norte, Grupo 2 com a América Central e Grupo 3 com o Caribe). As seleções jogariam num sistema de ida-e-volta, sendo que os campeões de cada grupo avançariam para a Fase Final.
 Fase Final: As três seleções jogariam num sistema de ida-e-volta. O campeão iria disputar um play-off contra o Paraguai, seleção do play-off da CONMEBOL. CONCACAF - Grupo 1 

México classificado para a Fase Final.

 CONCACAF - Grupo 2 

A FIFA determinou o placar de 2 a 0 em favor de Honduras, pois a seleção guatemalteca não foi jogar.

Costa Rica e Honduras terminaram com o mesmo número de pontos, tendo que fazer um jogo extra num campo neutro:

Costa Rica classificada para a Fase Final.

 CONCACAF - Grupo 3 

Antilhas Neerlandesas classificadas para a fase final.

 CONCACAF - Fase Final 

México classificado para o play-off contra o Paraguai.

 África Seis seleções disputavam a vaga no seguinte formato:

 Primeira fase: As seis seleções seriam dividas em três grupos com duas seleções cada em jogos de ida-e-volta. Os campeões de cada grupo estariam classificados para a Fase Final.
 Fase final: As três seleções jogariam em jogos de ida-e-volta. O campeão disputaria o play-off contra uma seleção da UEFA.

 CAF - Grupo 1 
Tanto a  República Árabe Unida quanto o  Sudão se recusaram a jogar entre si, alegando questões ideológicas, e por isso retiraram suas inscrições.

 CAF - Grupo 2 

Com uma vitória para cada seleção a vaga foi decidida num jogo extra em campo neutro:

Como a prorrogação terminou sem gols, foi realizado um sorteio para decidir quem seguiria adiante, que apontou o Marrocos.

 CAF - Grupo 3 

Gana avançava para a Fase final.

 CAF - Fase Final 

Com os resultados o Marrocos avança para o play-off contra uma seleção da UEFA.

 Ásia Três seleções disputariam num único grupo em jogos de ida e volta a vaga para o play-off contra uma seleção da UEFA. AFC - Grupo Único 
A  desistiu da competição.

Com os resultados a Coréia do Sul se classificou para o play-off'' contra uma seleção da UEFA.

Play-offs

UEFA/CAF 

 Classificada: Espanha

UEFA/AFC 

 Classficada: Iugoslávia

CONMEBOL/CONCACAF 

 Classificado: México

Seleções classificadas 

(s) - classificado automaticamente como país-sede
(c) - classificado automaticamente como defensor do título

Notas 
 Pela segunda Copa consecutiva, nenhum país africano ou asiático conseguiu se classificar.

Referências gerais 
 GEHRINGER, Max. A saga da Jules Rimet, Fascículo 7.

Ligações externas 
 
 

Copa do Mundo FIFA de 1962
1962